Лады́гина — женская форма русской фамилии , а также топоним. Может означать:

 Фамилия 
 Ладыгина, Ольга Борисовна (1922—2008) — советский и белорусский архитектор.
 Ладыгина-Котс, Надежда Николаевна (1889—1963) — советский зоопсихолог, приматолог и музеевед, доктор биологических наук, одна из организаторов Дарвиновского музея в Москве.

Топоним 
 Ладыгина — деревня, Хомутовский район, Курская область, Россия.